«Университа́рио» () — перуанский футбольный клуб из города Лима. Один из самых популярных и самый титулованный на внутренней арене Перу. Один из двух перуанских клубов, доходивших до финала главного южноамериканского клубного турнира, Кубка Либертадорес.

История 
«Университарио» был основан 7 августа 1924 года преподавателями и студентами Национального университета Сан-Маркос под названием Federación Universitaria. С 1928 года команда неизменно участвует в высшем дивизионе чемпионата Перу. Тогда же началось самое знаменитое противостояние перуанского футбола — против клуба «Альянса Лима». С 1931 года клуб носит нынешнее название.

«Университарио» — один из двух самых популярных клубов страны наряду с «Альянсой», и спор по поводу того, какая из этих команд более популярна, также подогревает интерес во время дерби двух команд.

«Университарио» — рекордсмен страны по количеству выигранных титулов чемпионов Перу. Также «Университарио» стал первым клубом своей страны, которому удалось дойти до финала самого престижного клубного турнира Южной Америки — Кубка Либертадорес.

С 2000 года «Университарио» выступает на крупнейшем стадионе страны «Монументале», вмещающем 80 093 зрителей.

По версии МФФИИС, «Университарио» — лучший клуб Перу и 28-й клуб Южной Америки XX века.

Достижения 
  Чемпион Перу (26): 1929, 1934, 1939, 1941, 1945, 1946, 1949, 1959, 1960, 1964, 1966, 1967, 1969, 1971, 1974, 1982, 1985, 1987, 1990, 1992, 1993, 1998, 1999, 2000, 2009, 2013
  Вице-чемпион Перу (15): 1928, 1932, 1933, 1940, 1955, 1965, 1970, 1972, 1978, 1984, 1988, 1995, 2002, 2008, 2020
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 1972
Молодёжь
 Обладатель Молодёжного Кубка Либертадорес (1): 2011

Знаменитые игроки 
  Эусебио Акасусо (1977—1984)
  Хуан Мануэль Варгас (2002—2004, 2017—2018)
  Альберто Родригес (2016—2017, 2018—2019)
  Густаво Грондона (1998—2001)
  Хосе Дель Солар (1999—2000; 2001—2002)
  Рубен Торибио Диас (1974—1977)
  Оскар Ибаньес (1996—2002)
  Хосе Луис Карранса (1986—2004)
  Хуан-Карлос Облитас (1968—1975; 1984—1985)
  Хуан Онорес (1935—1940)
  Освальдо Рамирес (1970—1975)
  Перси Рохас (1968—1974)
  Отторино Сартор (1975)
  Элеасар Сория (1968—1974)
  Альберто Терри (1947—1959)
  Теодоро Фернандес (1931—1953)
  Роберто Чалье (1965—1980)
  Эктор Чумпитас (1966—1975)
  Сантьяго Акасьете (2002)
  Рауль Фернандес (2005—2011)

Знаменитые тренеры 
  Джек Гринвелл
  Хосе Басуальдо
  Эдуардо Лухан Манера
  Луис Закариас
  Маркос Кальдерон
  Хуан-Карлос Облитас
  Андрес Ротта
  Роберто Чалье
  Ивица Брзич
  Серхио Маркарян
  Роберто Скароне
  Хуан Хохберг

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба
 Сайт фанатов

1924 год в Перу
Футбольные клубы Лимы